

Cinema 
 Incognito – cortometraggio del 1908 diretto da Étienne Arnaud
 Incognito – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Victor Film Company
 Incognito – cortometraggio del 1915 diretto da Archer MacMackin
 Incognito – film del 1997 diretto da John Badham
 Incognito – film TV del 1999 diretto da Julie Dash
 Incognito – film del 2009 diretto da Éric Lavaine

Letteratura 
 Incognito – romanzo di Cinzia Giorgio del 2009

Musica 
 Incognito – gruppo musicale jazz britannico
 Incognito – album di Amanda Lear del 1980
 Incognito – album degli Spyro Gyra del 1982
 Incognito – album di Céline Dion del 1987
 Incognito – singolo di Céline Dion del 1987, dall'album omonimo
 Incognito tournée – tour musicale di Céline Dion
 Incognito – album dei No Use for a Name del 1990

Altro 
 Incognito – termine del gergo diplomatico con cui si intende il carattere privato di viaggi di autorità di uno stato estero
 Incognito Entertainment – azienda produttrice di videogiochi